Алек Бёркс (; родился 20 июля 1991 года в , штат Миссури, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Детройт Пистонс». Играет на позиции атакующего защитника. Был выбран в первом раунде под общим двенадцатым номером на драфте НБА 2011 года.

Колледж 
Бёркс играл за Колорадский университет в Боулдере. В 2009 году Алек был назван новичком года в своей конференции и был выбран в символическую сборную новичков.

НБА

Юта Джаз (2011—2018) 
Алек был выбран под 12-м номером на драфте НБА 2011 года командой «Юта Джаз», которая в первом раунде также выбрала Энеса Кантера. В своём дебютном сезоне он в среднем набирал 7,2 очка за 13,2 минут за игру. «Джаз» вышли в плей-офф, но были остановлены в первом раунде лидером западной конференции «Сан-Антонио Спёрс». В своём первом матче в плей-офф Бёркс набрал 6 очков.

Кливленд Кавальерс (2018—2019) 
29 ноября 2018 года Беркс был обменян в «Кливленд Кавальерс» на Кайла Корвера.

Сакраменто Кингз (2019) 
7 февраля 2019 года Беркс был приобретен командой «Сакраменто Кингз» в ходе трехстороннего обмена с участием «Кавальерс» и «Хьюстон Рокетс».

Голден Стэйт Уорриорз (2019—2020) 
11 июля 2019 года Беркс подписал контракт с «Голден Стэйт Уорриорз». 30 января 2020 года Беркс поменял свой игровой номер с 8 на 20 из уважения к смерти Коби Брайанта.

Филадельфия Севенти Сиксерс (2020) 
6 февраля 2020 года Беркс и его товарищ по команде Гленн Робинсон III были обменяны в «Филадельфию Севенти Сиксерс» на 3 выбора второго раунда драфта.

Нью-Йорк Никс (2020—2022) 
22 ноября 2020 года Беркс подписал контракт с «Нью-Йорк Никс».

Детройт Пистонс (2022—настоящее время) 
11 июля 2022 года Беркс был обменян вместе с Нерленсом Ноэлем в «Детройт Пистонс» на права на драфт Николы Радичевича и защищенный выбор второго раунда драфта 2025 года.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Алек Бёркс на сайте denverpost.com 

Баскетболисты США
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»